Mando puede referirse a:

Poder
Mando, acción del comandante militar de mandar sobre sus subordinados.
Bastón de mando, complemento protocolario que denota en la persona que lo porta, autoridad o mando sobre un grupo o colectivo identitario.
Cadena de mando, sistema de envío de información característico de organizaciones con estructuras jerárquicas fuertes.
Puente de mando, en náutica, lugar del barco desde donde se gobierna la nave.

Tecnología
 Mando, dispositivo que permite actuar sobre un mecanismo o aparato para iniciar, suspender o regular su funcionamiento
Mando de consolas, en electrónica, periférico que permite interactuar con el videojuego.
Mando a distancia, dispositivo electrónico usado para realizar una operación remota sobre una máquina.
Mando universal, mando a distancia capaz de controlar distintos elementos de uno o varios fabricantes distintos.
Palanca de mando, joystick, dispositivo de control de dos o tres ejes.
Cuadro de mando, tablero de mandos o cuadro de instrumentos como en el salpicadero de un coche.

Relaciones sintácticas
Mando-c, en sintaxis, relación sintáctica entre constituyentes sintácticos.
Mando-m, en sintaxis generativa, relación sintáctica entre dos constituyentes sintácticos.

Topónimo
Mandø, una de las islas Frisias septentrionales.

Marcas comerciales
Mando Corporation, constructor coreano de automóviles.

Véase también 
 Mandos